Трэвис, Тревис () — английская фамилия и топоним.

 Известные носители фамилии
 Трэвис, Крис (род. 1993) — американский рэпер и музыкальный продюсер.
 Трэвис, Мерл (1917—1983) — американский кантри и вестерн исполнитель, поэт-песенник.
 Трэвис, Мори (1965—2002) — американский серийный убийца.
 Трэвис, Нэнси (род. 1961) — американская актриса и продюсер.
 Трэвис, Ромео (род. 1984) — американский баскетболист.
 Трэвис, Рэнди (род. 1959) — американский певец и актёр.
 Трэвис Скотт (род. 1992) — американский рэпер
 Трэвис, Скотт (род. 1961) — американский рок-музыкант, барабанщик.
 Трэвис, Тео (род. 1964) — британский саксофонист, флейтист и кларнетист.
 Тревис, Уильям (1809—1836) — американский юрист и военный.
 Трэвис, Пит — английский теле- и кинорежиссёр и сценарист.

 Топоним
 Тревис (округ, Техас) — в штате Техас, США.

См. также 
 Тревис и ВВК